

Монпельє — місто, штат Айдахо
 Монпельє — місто, штат Індіана
 Монпельє — місто, штат Північна Дакота
 Монпельє — місто, штат Вермонт
 Монпельє — місто, штат Вісконсин
 Монпельє — селище, штат Луїзіана
 Монпельє — селище, штат Огайо

Монпельє — місто у Франції, адміністративний центр регіону Лангедок-Русійон і департаменту Еро.
 Монпельє (сеньорія) — середньовічне феодальне володіння на півдні Франції.
 Монпельє-де-Медіян — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта.
 Мюрв'єль-ле-Монпельє — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро.
 Монпельє (обсерваторія) — обсерваторія в однойменному місті.

Див. також 
 Університет Монпельє — університет у Франції.
 Монпельє (футбольний клуб) — французький футбольний клуб із однойменного міста.
 Монтпілієр — столиця штату Вермонт у США, названо на честь французького міста Монпельє.

Багатозначні терміни